Поршур — название нескольких населённых пунктов:

 Поршур — деревня в Кукморском районе Республики Татарстан.
 Поршур — деревня в Граховском районе Удмуртии
 Поршур — село в Можгинском районе Удмуртии

См. также 
 Поршур-Туклинское сельское поселение
 Поршур-Тукля